Die Konferenz der Tiere bzw. Konferenz der Tiere bezeichnet:

 Die Konferenz der Tiere (Roman), Kinderbuch von Erich Kästner (1949)
 Die Konferenz der Tiere (Film), deutscher Zeichentrickfilm von Curt Linda (1969)
 Konferenz der Tiere (Film), computeranimierter Trickfilm von Holger Tappe (2010)
 Die Konferenz der Tiere (Musik) von Felicitas Kukuck, UA Hamburg 1982